Tordmulharurna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 39 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. 

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 190 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Tordmulharurna.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö